AMSL steht für:

 Above Mean Sea Level („über dem mittleren Meeresspiegel“), siehe Höhe über dem Meeresspiegel #Höhenangaben in der Luftfahrt
 Airbus Military Sociedad Limitada, ehemalige Geschäftseinheit des Flugzeugherstellers Airbus
 AMSL (Software), Electronic Resource Management System für Bibliotheken auf Basis von Linked Data Technologien

Abkürzung